RRDtool — набор утилит для работы с RRD (Round-robin Database, кольцевая база данных). Созданы Тоби Отикером (Tobias Oetiker) для хранения, обработки и визуализации динамических (изменяющихся во времени) последовательностей данных, таких как сетевой трафик, температура, загрузка процессора и так далее. Все данные хранятся в кольцевой базе, размер которой остаётся неизменным.

RRDtool включают в себя возможность графического отображения хранимой информации.
Данный набор утилит распространяется под лицензией GNU GPL.

Состав пакета 

 rrdtool — утилита для работы с кольцевой базой данных
 rrdcached — демон для кеширования данных
 librrd — набор библиотек
 rrdbuild — инструменты для сборки программ
 rrdcgi — инструменты для создания веб-страниц с графиками на основе шаблонов
 rrdcreate — программы для создания новых баз данных
 rrddump — утилита, создающая дамп информации в формате XML
 rrdfetch — утилиты для получения информации из кольцевой базы данных
 rrdfirst — утилита, которая возвращает первый набор данных, так называемый RRA ()
 rrdflushcached — сброс кеша для конкретной базы
 rrdgraph — набор утилит для обеспечения графических функций
 rrdgraph_data — функции предварительной подготовки данных для rrdgraph
 rrdgraph_examples — примеры использования rrdgraph
 rrdgraph_graph — CLI (англ. Command Line Interface) интерфейс командной строки для rrdgraph
 rrdgraph_libdbi — выборка информации посредством libdbi для последующей визуализации
 rrdgraph_rpn — инструмент стековой обработки в формате обратной польской записи RPN ()
 rrdinfo — выводит информацию о конкретной базе данных
 rrdlast — утилита, которая возвращает последний набор данных, так называемый RRA ()
 rrdlastupdate — возвращает самую актуальную информацию на текущий момент
 rrdresize — изменяет размер RRA () и создает новый файл типа .rrd
 rrdrestore — восстанавливает данные из ранее созданного дампа в формате XML
 rrdtune - утилита для настройки основных параметров RRD
 rrdupdate — внесение нового набора данных в базу
 rrdxport — экспортирует данные (в XML формат) из одной или нескольких баз

Программы, использующие RRDtool 

 Ganglia
 Nagios
 Cacti

 Collectd
 Lighttpd
 Munin

 ntop
 OpenNMS
 Zenoss

 NfSen

Ссылки 
 RRDtool homepage  
 RRDtool screenshot gallery  
 RRDtool tutorial  
 Использование rrdtool для мониторинга сети

Примечания

См. также 

 Мониторинг компьютерной сети

Сетевое программное обеспечение
Анализаторы трафика
Свободное программное обеспечение, написанное на Си